Małgów ist der Name folgender Orte in Polen:

 Małgów (Lisków), Ort in der Gemeinde Lisków, Woiwodschaft Großpolen
 Małgów (Pogorzela), Ort in der Gemeinde Pogorzela, Woiwodschaft Großpolen